Жозе Шуинар (; род. 21 августа 1969, Монреаль, Квебек) — канадская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Бронзовая медалистка финала Гран-при 1996 года и трёхкратная чемпионка Канады (1991, 1993, 1994).

Спортивная карьера 
Начала заниматься фигурным катанием после Зимней Олимпиады 1976 года, которую она видела по телевизору.

В 1988 году она завоевала серебро на турнире Nebelhorn Trophy, в 1989 — золото Мемориала Карла Шефера, и в 1990 золото на Skate Canada International. После первого чемпионского титула в национальном чемпионате в январе 1991 года Шуинар получила возможность принять участие в чемпионате мира 1991 года. По результатам короткой программы она была восьмой, в произвольной программе — пятой, и в итоге заняла шестое место на своём первом чемпионате ИСУ. Вслед за этим она выиграла канадский национальный чемпионат в 1993 и 1994 годах.

Лучший результат Шуинар на чемпионатах мира — пятое место (в 1992 и 1994 годах), на Зимних Олимпийских играх в 1992 и 1994 годах она оба раза стала девятой.

Тренерскую карьеру Шуинар начала в 1992 году в Лавале (Квебек). Позднее она тренировала в Granite Club в Торонто (с 2002 по 2017) и в Richmond Training Centre в Ричмонд-Хилл (Онтарио).

Личная жизнь 
В августе 1997 вышла замуж за канадского фигуриста . В январе 2005 года у пары родились близнецы Фиона и Ноа. Около 2006 года пара рассталась.

Спортивные достижения

Примечания 

Фигуристы Канады
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1994 года